

События 
 Столкновение урартов и ассирийцев.
 Князь Цинь Сян-гун напал на жунов и умер во время похода в Ци (у гор Цишань). Его похоронили на западных окраинах. Ему наследовал Вэнь-гун (эра правления 765—716).
 Умер князь Сун Дай-гун, ему наследовал сын Сы-кун (У-гун, эра правления 765—748). При У-гуне произошла война Сун с диским княжеством Соумань.
 Князь Цинь Вэнь-гун поселился во дворце Сичуйгун.

См. также

Примечания